Giulio Cesare Vinci Gigliucci ist der Name folgender Hausherren der Villa Vinci an der Piazzale del Girfalco in Fermo.

* Giulio Cesare Vinci Gigliucci (Diplomat, 1858) (1858–1934), italienischer Diplomat, Gesandter in Japan
 Giulio Cesare Vinci Gigliucci (Diplomat, 1938) (* 1938), italienischer Diplomat, Botschafter in Peru und Schweden